Gipp ist

 die Kurzform für den US-amerikanischen Rapper Big Gipp
 die Gilde russischer Zeitungsverleger GIPP 
 der Familienname des American-Football-Spielers George Gipp (1895–1920)

Siehe auch:
 Gibb
 GIP